La abreviación SDS puede estar haciendo referencia a:
 Dodecilsulfato sódico
 Síndrome de Shwachman-Diamond;
 SDS-PAGE, acrónimo inglés de sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis;
 Sayuz na Demokratichnite Sili, o «Unión de Fuerzas Democráticas»;
 Slovenska demokratska stranka, o «Partido Demócrata Esloveno»;
 Sozialistischer Deutscher Studentenbund, o Federación Socialista Alemana de Estudiantes;
 Služba Državne Sigurnosti, o «Administración de Seguridad del Estado»; o
 Srpska državna straža, o «Guardia Estatal Serbia».